Hertzler ist der Familienname folgender Personen:
 John Garman Hertzler (* 1950), US-amerikanischer Schauspieler
 Thomas Hertzler (* 1964), deutscher Entwickler von Computerspielen

Siehe auch:
 Herzler